George Lloyd peut faire référence à :
 George Lloyd (1879-1941), homme politique britannique ;
 George William Lloyd (1789-1865), officier et explorateur britannique ;
 George Lloyd (1815-1897), député à l'assemblée législative de New South Wales ;
 George Lloyd (1561-1615), évêque de Sodor et Man et évêque de Chester, 1605-1614 ;
 George Lloyd (1861-1940), évêque de Saskatchewan, 1922-1931 ;
 George Lloyd (1892-1967), acteur américain ;
 George Lloyd (1913-1998), compositeur britannique ;
 George Butler Lloyd, Britannique député de Shrewsbury, 1913-1922 ;
 George Lloyd (1892-1955), as de la Première Guerre mondiale ;
 George Lloyd (fl. 1901-1908), footballeur anglais ;
 George Lloyd (1708-1783), Fellow de la Royal Society ;
 George Lloyd (George Alfred Lloyd, né 1920), aviateur australien ;
 George Lloyd (1820-1885), vicaire anglican et archéologue.